piknik – forma spożywania posiłku na wolnym powietrzu

 Filmy
 Piknik – film z 1955 roku, reż. Joshua Logan
 Piknik – film z 1967 roku, reż. Arthur H. Nadel

 Zobacz też